Rock of the Westies – album studyjny Eltona Johna, wydany w roku 1975.

Utwory

Bonusy (reedycja 1996 CD, USA)

Bonus (reedycja 1996 CD, UK) 

Albumy Eltona Johna
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy DJM Records
Albumy MCA Records